Onomàstica:

 Quint Ovini, senador romà
 Ovini Camil, senador romà 
 Luci Ovini Rústic Cornelià, cònsol el 237